

Onomastica
 Rustico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Rustico – martire cristiano
 Rustico, detto di Narbona – vescovo di Narbona
 Rustico, detto di Clermont – vescovo dell'Alvernia
 Rustico – vescovo di Torino
 Rustico – personaggio del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Decimio Rustico – politico dell'Impero romano d'Occidente
 Fabio Rustico – storico romano
 Fabio Rustico – ex calciatore e politico italiano
 Flavio Rusticio – console romano
 Quinto Giunio Aruleno Rustico – filosofo e politico romano
 Quinto Giunio Rustico – filosofo e politico romano
 Quinto Rustico – politico dell'Impero romano
 Renato Rustico – calciatore italiano

Altro 
 Rustico – prodotto gastronomico 

Rustico – l'unica frazione di Polverigi, in provincia di Ancona
Rustico – edificio di campagna
Rustico – lavorazione in edilizia e architettura non rifinita (provvisoriamente o per scelta stilistica definitivamente)
Rustico – formazione sottomarina formata da ossidi di ferro e batteri